Rivière Cachée kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Cachée (vattendrag i Kanada, Québec, lat 46,15, long -73,05), 
 Rivière Cachée (vattendrag i Kanada, Québec, lat 46,28, long -74,65), 
 Rivière Cachée (vattendrag i Kanada, Québec, lat 46,46, long -72,74), 
 Rivière Cachée (vattendrag i Kanada, Québec, lat 48,65, long -79,27), 
 Rivière Cachée (vattendrag i Kanada, Québec, lat 45,61, long -73,82), 

Robotskapade Kanadaförgreningar